Александр Игоревич Зикс (30 сентября 1965) — российский саксофонист, джазмен. Принимал участие в записи песен Юрия Антонова.

Биография 
Окончил джазовое отделение училища им. Гнесиных на Ордынке (ныне Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства) по классу саксофона у Сергея Гурбелашвили, затем Петрозаводскую консерваторию.

10 лет работал в оркестре Театра эстрады.

В настоящее время преподает классический саксофон в школе имени И. Дунаевского.

Артдиректор джазклуба «Белый рояль»

Известные композиции

Ссылки

Примечания 

Саксофонисты России
Саксофонисты СССР
Выпускники Петрозаводской консерватории